Bakugan Battle Brawlers Nueva Vestroia son dos series de anime:

Bakugan Battle Brawlers, la serie principal.
Bakugan Nueva Vestroia, la secuela o tercera temporada de la primera serie.